Hestermann ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Hestermann (1878–1959), deutscher Ethnologe und Hochschullehrer
 Friedrich Ahlers-Hestermann (1883–1973), deutscher Maler und Kunstschriftsteller
 Gustav Hestermann (1894–1935), deutscher Jurist und Politiker (Wirtschaftspartei), MdL Preußen
 Heinrich Hestermann (1869–1952), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karl Ludwig Hestermann (1804–1876), deutscher Kaufmann und Politiker
 Tatiana Ahlers-Hestermann (1919–2000), deutsche Textil-, Mosaik- und Glaskünstlerin
 Ulf Hestermann (* 1954), deutscher Architekt und Stadtplaner, Hochschullehrer